Marrit Leenstra (schaatsster) (1989), Nederlands langebaanschaatsster
 Marrit Leenstra (volleybalster) (1973), Nederlands volleybalster en beachvolleybalster